Casa Amatller, edifici del Passeig de Gràcia
 Casa Ametller (empresa), empresa de distribució